Ricky Wilson puede referirse a:

 Ricky Wilson (1953–1985), músico estadounidense, miembro de The B-52's.
 Ricky Wilson (1964–), baloncestista estadounidense.
 Ricky Wilson (1978–), cantante británico, miembro de Kaiser Chiefs.